Набережночелнинский речной порт — речной порт на реке Кама, в городе Набережные Челны. Является одним из старейших предприятий города, Республики Татарстан и всего Прикамья.

В советский период речной порт «Набережные Челны» входил в десятку крупнейших портов СССР и обладал огромным имущественным комплексом.

История 
Основание Челнинской пристани, при отсутствии других данных, можно отнести примерно к 1850 году. И связано это, прежде всего, с развитием пароходства и торговли различными товарами, прежде всего хлебом.

Развитие пароходства по Каме, быстрый рост количества судов способствовало увеличению значения Челнинской пристани. На Нижней Каме выделялось около 30 пристаней — с. Пьяный Бор, Икское Устье, Бережные Челны, Бетьки, Елабуга, Сокольи Горы, Омары, Чистополь, Мурзиха, Лаишев и др. Среди них важнейшими считались пристани в Бережных (Набережных) Челнах.

В начале XX века стоимость отправляемых грузов с Челнинской пристани оценивалась в 6110 тыс. руб. (для сравнения: из Чистополя — 5467, из Уфы — 6348, из Перми — 5243; с волжских пристаней: Тетюши — 3291, Кострома — 3833, Камышин — 6056 и т. д.).

Челнинская пристань выгодно отличалась от других тем, что здесь находился один из лучших затонов для зимовки судов. Он располагался напротив Бережных Челнов, у правого берега, за Тарловским островом. В нём одновременно могло зимовать до 45 судов.

Челнинская пристань была известна не только как грузовая пристань, но и как пассажирская. Для жителей Мензелинского и нескольких других уездов это был наиболее дешевый и доступный путь добраться до важнейших центров — Казани, Уфы и других городов.

Челнинская пристань, принимала пароходы, совершавшие рейсы между Казанью и Уфой.

Значительно возрос уровень комфорта для пассажиров. Пароходы были уже большей частью двухпалубные, освещались электричеством, имели паровое отопление.

Ещё один вопрос, касающийся Челнинской пристани — это переправа через р. Каму. Первое время она находилась в ведении Удельного ведомства и производилась с помощью парома. В марте 1876 г. она была передана земству.

Функционирование Челнинской пристани, несомненно, оказывало влияние на род занятий жителей Набережных Челнов. Так, по подворной переписи 1912—1913 г.г., основная численность населения Мысово-Челнинской волости была занята на строительстве барок и лодок, службе на пароходах, на перевозках.

 Во время навигации многие челнинцы подрабатывали на пристани. Многие жители получали дополнительный доход, сдавая землю в аренду, превращая свои дома в постоялые дворы, занимаясь торговлей на пристани. Поэтому челнинцы по сравнению с жителями соседних селений считались людьми зажиточными.

В начале XX века пристань в Бережных Челнах окончательно превратилась в одну из крупнейших грузовых пристаней на Волге и Каме.

Три четверти заготовленного хлеба с Челнинской пристьани по-прежнему отправлялось в Рыбинск. Большое количество грузов шло также в Ярославль, Нижний Новгород, Городец, Казань, Астрахань, Муром, Пермь.

Широко была развернута торговля мануфактурными товарами, чаем, сахаром. Для этого использовались торговые помещения в Набережных Челнах, Тлянчетамаке, Шугане, Актаныше.

Общая информация 
Речной порт Набережных Челнов позволяет принимать под обработку сухогрузные и пассажирские суда смешанного типа плавания «река-море». Здесь оборудован причал для переработки, хранения тарно-штучных грузов и контейнеров. Длина его — 217 погонных метров, пропускные возможности по перевозке грузов до 112 тысяч тонн за навигацию. В порту есть и пассажирский речной вокзал, где одновременно могут пришвартоваться четыре судна. Инфраструктура вокзала позволяет обслужить до 200 тысяч пассажиров за навигацию.

В распоряжении Набережночелнинского речного порта имеется:
 10 толкачей для вождения барж,
 3 сухогрузных судна-площадки,
 8 плавкранов для погрузки и выгрузки грузов,
 2 земснаряда для добычи нерудно-строительных материалов,
 13 несамоходных барж,
 нефтебункеровочная станция для заправки судов,
 теплоход ОС-7 для приема подсланевых и фекальных вод,
 8 вспомогательных судов.

Руководство 
С 2011 года директором Набережночелнинского речного порта является Гайнутдинов Анвар Билалович, кандидат экономических наук. Родом из Агрыза. В Набережных Челнах живёт с 1985 года, в прошлом работал заместителем завода по ремонту тракторов, заместителем директора филиала Института экономики, управления и права, советником мэра города Набережные Челны, руководителем Исполкома Автозаводского района Последнее место работы до нового назначения — директор трубопрокатного завода.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Набережночелнинского речного порта
 Набережночелнинский речной порт на сайте Министерства транспорта Республики Татарстан
 Историческая фотогалерея Набережночелнинского речного порта
 Полный список судов Набережночелнинского речного порта

Порты России
Предприятия Набережных Челнов
Транспорт Набережных Челнов
Водный транспорт Татарстана
Транспортные здания и сооружения Татарстана